Tenisový turnaj WTA Copa BBVA Colsanitas 2012 se konal ve dnech 13.–19. února v kolumbijském hlavním městě Bogotě venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Singlová část se stala po Hobartu 2009 druhou soutěží v historii elitního profesionálního okruhu WTA Tour, na němž žádná z nasazených hráček nepostoupila do čtvrtfinále.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Marina Erakovićová (2. kolo)
  Alexandra Dulgheruová (1. kolo)
  Romina Oprandiová (2. kolo)
  Jelena Dokićová (1. kolo)
  Gisela Dulková (2. kolo)
  Mathilde Johanssonová (1. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (2. kolo)
  Patricia Mayrová-Achleitnerová (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do turnaje:
  Catalina Castañová
  Karen Castiblancová
  Yuliana Lizarazová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Inés Ferrerová Suárezová
  Sesil Karatančevová
  Paula Ormaecheaová
  Jaroslava Švedovová

Odstoupení 
  Sara Erraniová (zranění pravého kolene)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Edina Gallovitsová-Hallová
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Tímea Babosová
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Alexandra Panovová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1=| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Alexandra Panovová
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= E Gallovits-Hall
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= M Duque-Mariño
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= P Ormaechea
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= E Gallovits-Hall
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
  Eva Birnerová /  Alexandra Panovová (vítězky)
  Sharon Fichmanová /  Sun Šeng-nan (1. kolo)
  Tatiana Lužanská /  Kathrin Wörleová (1. kolo)
  Maria Abramovićová /  Marie-Ève Pelletierová ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Copa Colsanitas
Sport v Kolumbii v roce 2012